Unterkirchen ist der Name folgender Orte:

 Unterkirchen (Wuppertal) Ortslage von Cronenberg-Mitte, Stadtbezirk von Cronenberg, Stadtteil von Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Unterkirchen (Gemeinde Leutasch), Ortsteil von Leutasch, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol